Beješ (baszk. Бейеш) –  ludowa piosenka baszkirska.

Historia 
Piosenka Beješ po raz pierwszy została zapisana przez A. S. Kluczariowa w 1933 roku, a opublikowana w kolekcji Baškort halk jyrdary (Башкорт халк йырдары). Inne wersje piosenki zapisali: F. Kamajew L. Lebedinski, K..Rachimow. Muzyczne warianty zapisał S.Rybakow i opublikował w 1897 roku w książce Muzyka i pieśni uralskich muzułmanów ze szkicem ich życia (Muzyka i pesni uralʹskih musulʹman s očerkom ih byta). W publikacji znalazły się 204 melodie z tekstami i rosyjskim tłumaczeniem.

Opis 
Piosenka opisuje batyra Biisza, który walczył o swoje prawa  ukrywając się przed prześladowaniami władz carskich. W XIX wieku Baszkirowie zostali wcieleni do wojska i musieli brać udział w rosyjskich wojnach i kampaniach. Zajmowali się również budową umocnień i rozbudową miast i innymi pracami na rzecz Rosji. Niechętni tej służbie Baszkirowie dezerterowali. Biisz i jego towarzysze byli takimi dezerterami. Powstały specjalne jednostki, których zadaniem było schwytanie dezerterów. Biisz z wraz z towarzyszami Abubakirem Abdakowem, Kunakbajem Abdrahimowem, Rahmatullem Barakowem, Kurmanem Ilʹbakowem, Kutlušem Murzagulowem udało się w okresie od 1838 do 1848 roku skutecznie ukrywać przed carskimi wojskami. Biisz działał w rejonie burziańskim i w rejonie fabryk w Kadze i Awziano-Piotrowskiej w rejonie wierchnieuralskim. W 1848 roku dezerterzy zostali zaatakowani i schwytani przez oddział Skoriatinowa. W nagrodę Skoriatinow otrzymał Order Świętego Włodzimierza IV klasy.

Wykonawcy 
Piosenka znalazła się w repertuarze takich wykonawców jak: I. Dilmuchamietow, R.Karabułatow, Asma Szajmuratowa.

Adaptacje 
Autorami adaptacji byli:  Kluczariow, R. A. Murtazi, Rachimow na głos i orkiestrę symfoniczną, S. G. Szagiachmietow na głos i flet. Melodia została wykorzystana w balecie Gornaja byl A.S. Kluczariowa i w operze Ajһyłyu („Aikhylu”) Nikołaja Pejko (Gulnazira, Żurawlinaja piesn).

Przypisy

Bibliografia 

 ХИСАМУТДИНОВА РЕЗИДА МАХМУТОВНА ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА И СТИЛЯ БАШКИРСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ Ufa 2017

Baszkiria